Příjmení Nakládal nosí více různých osobností:

 Arnošt Nakládal (1823–1896) – moravský statkář, cukrovarník a finančník
 Jakub Nakládal (* 1987) – lední hokejista
 Lubomír Nakládal (1926–1986) – esejista, spisovatel a překladatel

Česká příjmení